Howell Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Howell Township, du comté de Johnson dans l'Arkansas.
 Howell Township, du comté de Towner du Dakota du Nord.
 , du comté de Livingston dans le Michigan.
 Howell Township, du comté de Howell dans le Missouri.
 Howell Township, du comté de Monmouth dans le New Jersey.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships